Tetrametiltetrahidrofuran se može odnositi na:

 2,2,5,5-Tetrametiltetrahidrofuran
 3,3,4,4-Tetrametiltetrahidrofuran